

Plaatsen 

 Lalande (Yonne)
 Lalande-de-Pomerol, Gironde
 Lalande-en-Son, Oise 

gemeenten met de naam La Lande (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Landes (doorverwijspagina)

Personen 
 Jérôme Lalande, een Frans wiskundige en astronoom
 Marie-Jeanne de Lalande, een Frans sterrenkundige
 Michel-Richard Delalande, een Franse componist
 André Lalande, een Frans filosoof
 Dr Emmanuel Lalande, broer van André, arts, auteur en martinist

Andere 
 Lalande 21185, een ster
 Lalande (inslagkrater), inslagkrater op de Maan, genoemd naar Jérôme
 de Lalande (inslagkrater), inslagkrater op Venus, genoemd naar Marie-Jeanne
 Lalandeprijs, een prijs voor verdienstelijke wetenschappers in de 19de eeuw.